Ladurner-Parthanes ist der Familienname folgender Personen:

* Mathias Ladurner-Parthanes (1927–2018), Südtiroler Bauer, Politiker und Heimatforscher
 Matthias Ladurner-Parthanes (1894–1986), Bauer, Volkskundler und Heimatforscher